The Man peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de Joseph Sargent sorti en 1972 ;
 The Man, titre original du Boss, film de Les Mayfield sorti en 2005.

Littérature

Comics 

 , roman graphique de Raymond Briggs publié en 1992.

Roman 

 , roman de Bram Stoker sorti en 1905 ;
 , roman d'Irving Wallace sorti en 1964.

Musique

Chanson 

 The Man, chanson d'Aloe Blacc présente sur l'album Lift Your Spirit sorti le  ;
 , chanson d'Ed Sheeran présente sur l'album X sorti le .
 The Man, chanson de The Killers présente sur l'album Wondefull Wonderfull, sortie le  ;
 The Man, chanson de Taylor Swift présente sur l'album Lover et sortie en 2020 le .

Album 

 , album de Leroy Hutson sorti en 1974 ;

 , album studio de Barry White sorti le  ;
 , album de  sorti en 1986 ;
 , album de Lorne Greene sorti en 1965 ;
 , album du groupe Sponge sorti le .

Catch 

 The Man, surnom des Superstars de la WWE, Becky Lynch et Seth Rollins

Argor américain 
 The man, en argot américain, le gouvernement ou une autre autorité en position de pouvoir

Voir aussi